Fitzroy, FitzRoy oder Fitz Roy steht für:

 FitzRoy, englisches Adelsgeschlecht, siehe Duke of Grafton
 Fitzroy Street Group, Künstlergruppe
 FitzRoy-Sturmglas, siehe Sturmglas
 Fitzroy-System, Spielsystem beim Roulette

geographische Objekte:
 Fitz Roy, Berg in den Anden, Südamerika
 Fitzroy (Victoria), Stadtteil von Melbourne, Australien
 Fitzroy (Ostfalkland), Stadt auf den Falklandinseln
 Fitzroy (Region), Verwaltungsgebiet in Queensland, Australien
 Fitzroy-Insel, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Fitzroy Point, Landspitze an der Ostseite der Joinville-Island in der Antarktis
 Fitzroy River, diverse Flüsse

Personen:
 Augustus FitzRoy, 3. Duke of Grafton (1735–1811), britischer Politiker
 Barbara FitzRoy (1672–1737), englische Adlige, Tochter einer Mätresse des englischen Königs Karl II.

 Edward FitzRoy (1869–1943), britischer Politiker

 Hugh FitzRoy, 11. Duke of Grafton (1919–2011), britischer Adliger und Politiker
 Oliver FitzRoy († 1219), Sohn von Johann Ohneland
 Richard FitzRoy (Richard of Lincoln; vor 1101–1120), Sohn von Heinrich I. Beauclerc
 Robert FitzRoy (1805–1865), britischer Marineoffizier, Meteorologe und Kolonialgouverneur
 William FitzRoy, 3. Duke of Cleveland (1698–1774), englischer Adeliger